Николай Григорьевич Косарь (псевдоним — Я. Чернобривый, криптоним — Я. Ч.; 20 декабря 1897 — 5 мая 1945) — советский и украинский самодеятельный поэт. Брат Михаила Косаря.

Биография 

Косарь родился 20 декабря 1897 года в селе Купчинцы, Австро-Венгрия. Окончил школу в родном селе, а затем учился на сельскохозяйственных курсах, организованных поэтом Павлом Думкой.

В юности интересовался литературой и историей. Ещё в семнадцатилетнем возрасте написал стихотворение «Ой, ехало царское войско», в котором рассказывается о том, как в 1914 году по приказу русского офицера-черносотенца был разрушен памятник Тарасу Шевченко в Денисове.

Во время Первой мировой войны воевал в австрийской армии на Итальянском и Сербском фронтах.

В 1920—1930-е годы работал в «Просвите», «Сельском хозяине», печатался в «Общественном голосе», «Женской судьбе» и других периодических изданиях, украинских журналах Канады и США. Вместе с братом написал «Историю Купчинцев» (рукопись потеряна).

В 1930 году был пацифицирован польской властью.

Николай Косарь умер 5 мая 1945 года в родных Купчинцах.

Примечания

Литература 
 Б. Пиндус, В. Хома. Косар Микола Григорович // Тернопільський енциклопедичний словник: у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 189. — ISBN 966-528-199-2.
 Бережанська Земля: історично-мемуарний збірник. — Торонто — Ню Йорк — Лондон — Сидней — Бережани — Козова, 1998. — Т. 2. — С. 778
 В. Хома. Микола Косар // Тернопіль: Тернопільщина літературна. Дод.№ 2. — Тернопіль, 1992. — Вип. 2. — Ч.1. — С.25.

Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)